Xenotrichula är ett släkte av bukhårsdjur. Xenotrichula ingår i familjen Xenotrichulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Xenotrichula